«Русский военный корабль, иди на хуй!» — интернет-мем, фраза, произнесённая 24 февраля 2022 года украинским пограничником в ответ на предложение российского военного корабля сдаться. Событие произошло во время атаки на остров Змеиный в ходе вторжения России на Украину, «русским военным кораблём» — участником события был флагман российского Черноморского флота ракетный крейсер «Москва», а автором фразы — украинский пограничник Роман Валентинович Грибов.

Фраза стала активно использоваться в различных сферах: СМИ, культуре, искусстве, на массовых акциях; а также широко применяться официальными лицами, артистами и политиками.

Роман Грибов, после обмена пленных, был награждён. Крейсер «Москва» 14 апреля 2022 года затонул (по утверждению Министерства обороны РФ — в результате взрыва боеприпасов и при последующей буксировке корабля в порт. По заявлению украинской стороны и мнению экспертов — в результате осуществлённого 13 апреля 2022 года удара Военно-морских сил Украины ракетным комплексом «Нептун»). Сам остров Змеиный 30 июня 2022 года был возвращён под контроль Украины.

История 

Согласно Русской службе Би-би-си, предложение было следующим: «Остров Змеиный. Я — русский военный корабль. Во избежание кровопролития предлагаю сложить оружие и сдаться. В противном случае по вам будет нанесён удар. Как слышите, Змеиный? Приём».

28 февраля ВМС Украины объявили, что украинские военные с острова Змеиный живы и, по их словам, находятся в российском плену. Дополнительной официальной информации о том, будет ли им всё-таки вручено звание Герой Украины или нет, а также будут ли им награждены только пограничники или все защитники острова, после этого не появлялось.

27 марта в интервью российским журналистам портала «Meduza», изданий «КоммерсантЪ» и «Новая газета», а также телеканала «Дождь» и YouTube-канала «Зыгарь» президент Украины Владимир Зеленский на просьбу уточнить историю про русский военный корабль и рассказать, что там на самом деле произошло, сообщил: 

Всего было обменяно 19 военных с острова Змеиный (а не 13, как было указано изначально), среди них — Грибов, которому приписывается фраза про русский корабль.

Восприятие в обществе 
Русская служба Би-би-си отметила, что «произнесённую украинскими пограничниками нецензурную фразу некоторые пользователи вешают на аватар в соцсетях».

Американская газета  написала, что в социальных сетях украинцы восприняли эту фразу как призыв к сплочению, и её подхватили сторонники Украины по всему миру. В свою очередь новостной журнал  сравнил эту фразу с «Помни Аламо», фразой, которую использовали защитники миссии Техаса в XIX веке.

Российский историк культуры Евгений Ермолин провёл параллель между ответом украинских пограничников на предложение сдаться и письмом запорожцев турецкому султану.

Использование 

 
Фраза активно используется на стендах и рекламных щитах по всей Украине, а также в городах Литвы (Вильнюс, Каунас, Клайпеда), как сообщает радио «Свобода», в качестве «патриотического и пропагандистского сообщения».

Почтовая марка 

Генеральный директор «Укрпочты» объявил конкурс на лучший проект почтовой марки. Общественность на голосование было предложено 50 вариантов и победителем стал вариант с кораблём. «Укрпочта» выпустила почтовые марки изготовленные по данному варианту в марте. Автором фразы Романом Грибовым и гендиректором «Укрпочты» Игорем Смилянским на Киевском главпочтамте были подписали первые спецконверты с данными почтовыми марками.

По состоянию на середину апреля было выпущено 700 тыс. марок, из которых 200 тыс. зарезервированы для контролируемых Россией украинских территорий, включая Крым. Два листа марок вместе с футболкой были переданы премьер-министру Великобритании Борису Джонсону в благодарность за оказываемую Великобританией поддержку Украины.

В феврале 2023 г. Русский военный корабль был выбран самой лучшей военной маркой, набрав 198 тыс. голосов и обойдя почтовый блок «Вільні. Незламні. Непереможні» (123 тыс.) и марку «Доброго вечора, ми з України».

Музыка, поэзия 
Практически сразу откликнулось киевское театральное сообщество «DSP», записав театрализованную версию «Пяти слов».

Торговая марка 
17 марта 2022 года в журнале World Trademark Review (WTR) сообщили, что адвокаты Грибова через его семью и украинских военных подали заявку на регистрацию товарного знака в ЕС для слогана как на кириллице, так и на английском языке. Юристы пояснили WTR, что причиной подачи заявки является необходимость защиты от аналогичных заявок компаний по производству одежды из США и Литвы, которые также пытались зарегистрировать за собой этот слоган как торговую марку.

В мире

См. также 
 Гибель крейсера «Москва»
 Путин — хуйло!

Примечания

Комментарии

Источники 

2020-е годы в Одесской области
Остров Змеиный
Интернет-мемы, связанные со вторжением России на Украину
Интернет-мемы Украины
Появились в 2022 году на Украине
Пропаганда на Украине во время вторжения России на Украину (2022)